Golfingiidae är en familj av stjärnmaskar. Golfingiidae ingår i ordningen Golfingiiformes, klassen Sipunculidea, fylumet stjärnmaskar och riket djur. I familjen Golfingiidae finns 50 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar

Bildgalleri 

Stjärnmaskar
Golfingiidae